Maria Amalia van Oostenrijk, keizerin van het HRR
 Maria Amalia van Oostenrijk (1746-1804)
 Maria Amalia van Bourbon
 Maria Amalia van Saksen
 Marie Amélie van Bourbon-Sicilië, Koningin der Fransen
 Maria Amalia van Bragança

Meisjesnaam